DZD steht für:
 Algerischer Dinar, eine Währung
 Deutsches Zentrum für Diabetesforschung, ein Forschungsverein

DzD steht für:
 Dokumente zur Deutschlandpolitik, ein Projekt des Bundesarchivs (Deutschland)

Dzd. steht für:
 Dutzend, Stückzahl von zwölf

dzd steht für:
 Dazawa (ISO-639-3-Code), afroasiatische Sprache in Bauchi, Nigeria

Abkürzung